Rock of Ages (1918), een film uit 1918
 Rock of Ages (2012), een film uit 2012
 Rock of Ages (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de televisieserie Beverly Hills, 90210
 Rock of Ages (album), een livealbum van The Band
 Rock of Ages (festival), een sinds 2006 jaarlijks terugkerend muziekfestival in Seebronn, Duitsland
 Rock of Ages (musical), een jukeboxmusical uit 2005.